Defecte (filosofia), en filosofia, manca de les qualitats pròpies i naturals d'una cosa
 Defecte (tecnologia), en enginyeria de processos, desviació negativa del funcionament respecte a alló acceptable, esperat o habitual
 Defecte de colada, anomalia durant la fabricació de peces per colada de metall
 Defecte cristal·logràfic, pertorbació en la periodicitat de la xarxa d'un sòlid cristal·lí
 Defecte màssic, en física, diferència entre la suma de les masses en repòs dels nucleons lliures i la massa en repòs d'un nucli atòmic constituït per aquests nucleons
 Defecte topològic, en cosmologia, esdeveniment  hipotètic de molt gran densitat d'energia
 Defecte topològic cristal·lí en ciència dels materials, alteració en l'ordenació regular d'un cristall